Vaudeville theater (Brussel)
Vaudeville Theater (Amsterdam) op de Bloemenmarkt
Vaudeville (theatervorm)